IGCC steht für:
 Integrated Gasification Combined Cycle (dt. „Kombi-Prozess mit integrierter Vergasung“), thermodynamischer Kreisprozess eines Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerks
 Intergovernmental Copyright Committee, Komitee des Welturheberrechtsabkommens (Universal Copyright Convention) der UNESCO
 International Grid Control Cooperation, europäisches Projekt von Übertragungsnetzbetreibern 

Abkürzung